GBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gamboola (Australia)
 GBP – codice valutario ISO 4217 della Sterlina inglese (o lira sterlina), valuta del Regno Unito
 Gbp – Giga base pair, in biologia cellulare, significa 1 000 000 000 di coppie di basi di acido nucleico